Tango ima več pomenov: 

Tango (glasba) je zvrst glasbe.
Tango (ples) je ples argentinskega izvora.

Zunanje povezave